Canora est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, banlieue d'Edmonton en Alberta
Canora, ville de la Saskatchewan
, hameau de la Saskatchewan

Circonscription
Canora, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Canora-Pelly, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Transport
Aéroport Canora, aéroport de Canora en Saskatchewan
Gare Canora, gare de train de banlieue de Montréal
Gare de Canora, gare de Via Rail en Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme